Komitat Somogy – komitat na Węgrzech
 Somogy (księstwo) – historyczne księstwo na Węgrzech
 Somogy (wzgórza) – wzgórza w południowo-zachodnich Węgrzech